Bartolomé hace referencia a varios artículos:

Bartolomé, nombre propio;

Artistas
Bartolomé Bermejo, pintor español del s.XV
Bartolomé Cairasco de Figueroa, poeta, dramaturgo y músico canario.
Bartolomé Campamar Perelló, músico y compositor mallorquín del siglo XIX.
Bartolomé Carducho, pintor italiano del s.XVI
Bartolomé de Cárdenas, pintor español de los siglos XVI y XVII.
Bartolomé Esteban Murillo,  pintor español del siglo XVII
Bartolomé Gallardo, bibliógrafo, erudito y escritor español.
Bartolomé González y Serrano, pintor vallisoletano del barroco, especializado en retratos.
Bartolomé Hidalgo, iniciador de la poesía gauchesca en el Río de la Plata.
Bartolomé Jiménez Patón,  Humanista, gramático y retórico español del s.XVI
Bartolomé Leonardo de Argensola, poeta e historiador español del Siglo de Oro.
Bartolomé Maximiliano Benny Moré, el Bárbaro del Ritmo, cantante y compositor cubano.
Bartolomé Mostaza, escritor y periodista español.
Bartolomé Ordóñez, escultor renacentista español,
Bartolomé Pérez Casas, compositor y director de orquesta español.
Bartolomé Pou, erudito del s.XVIII
Bartolomé Ramos Pareja, teórico de la música y compositor español.
Bartolomé Román, pintor
Bartolomé Torres Naharro,  dramaturgo, poeta y teórico del teatro español del Renacimiento.

Exploradores y navegantes
Bartolomé Camacho Zambrano, conquistador extremeño.
Bartolomé Colón, navegante y cartógrafo. s.XVI
Bartolomé de Cuéllar "El de la Huerta", explorador castellano.
Bartolomé de Enciso Hita, funcionario de la Corona española en América.
Bartolomé Díaz, navegante portugués.
Bartolomé Ferrelo, marino y conquistador español.
Bartolomé García de Nodal,  navegante español.
Bartolomé Estupiñán Cabeza de Vaca, capitán español del s.XV
Bartolomé Maldonado, conquistador extremeño.

Políticos
Bartolomé Blanche, presidente provisional chileno.
Bartolomé Calvo, Presidente de Colombia.
Bartolomé de Lences, gobernador interino de la Provincia de Costa Rica.
Bartolomé González Jiménez,  alcalde de Alcalá de Henares.
Bartolomé Herrera Vélez, político conservador peruano
Bartolomé Mitre, gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Presidente de la Nación Argentina.

Religiosos y militares
Bartolomé el Apóstol. Apóstol cristiano.
Bartolomé I, Arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma y Patriarca Ecuménico.
Bartolomé Albizzi, sacerdote
Bartolomé Alcázar, sacerdote
Bartolomé Aldunate y Rada, militar.
Bartolomé Blanco
Bartolomé de Alcázar
Bartolomé de Carranza
Bartolomé de la Cueva y Toledo, cardenal.
Bartolomé de la Plaza
Bartolomé de Las Casas, fraile dominico español, cronista, teólogo, obispo de Chiapas (México), filósofo, jurista y apologista de los indios.
Bartolomé Lobo Guerrero, clérigo.
Bartolomé María de las Heras, arzobispo.
Bartolomé Marín Fernández, sacerdote.
Bartolomé Martínez Menacho, religioso.
Bartolomé Masó, militar cubano.

Otros
Bartolomé Beltrán,  médico y divulgador científico español.
Bartolomé Bennassar,  historiador e hispanista francés.
Bartolomé Blumenthal, primer alemán en Chile.
Bartolomé Clavero, jurista español.
Manuel Bartolomé Cossío, pedagogo krausista.
Bartolomé de Medina (desambiguación).
Bartolomé García-Plata Gironés, músico.
Bartomeu Gual, maestro de obras catalán del siglo XV.
Bartolomé Hidalgo Agüero, médico español del s.XVI.
Bartolomé Hurtado, maestro de obras y arquitecto español.
Tintín Márquez, Bartolomé Márquez López, futbolista.
Bartolomé Puig y Galup, médico y taxidermista del s.XIX
Bartolomé Ribelles Dalmau, arquitecto.
Bartolomé Ros, fotógrafo
Bartolomé Ruiz
Bartolomé Salom
Bartolomé Salvá-Vidal
Bartolomé Tavera Acosta
Bartolomé Tovar, litógrafo del s.XIX
Bartolomé Vicente
Bartolomé Vivar
Bartolomé Jiménez Patón
Bartolomé Vera y Casado, periodista perteneciente al Regeneracionismo.

Apellido 
 Álvaro Bartolomé Bravo, sindicalista español del ramo de la madera, procurador a Cortes durante el período franquista.

Además